Кусевицкий — еврейская фамилия. Известные носители:

 Кусевицкий, Мойше (1899—1966) — американский синагогальный кантор. 
 Кусевицкий, Сергей Александрович (1874—1951) — русско-американский контрабасист, дирижёр и композитор.
 Кусевицкий, Фавий Адольфович (1893—1967) — американский дирижёр, племянник С. А. Кусевицкого.